„Abukuma” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Abukuma” – krążownik lekki typu Nagara z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Abukuma” (PS-69) – okręt patrolowy typu Kuma z lat 50. XX wieku
 „Abukuma” (DE-229) – fregata (niszczyciel eskortowy) typu Abukuma z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów